Горунь () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Томешть.
 Горунь () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Ліпніца.